Saint Probe (mort vers 175). Romain, il fut le sixième évêque de Ravenne. Il est célébré le .  

 Probe est un téléfilm de Russ Mayberry diffusé en 1972.
  est une série télévisée américaine diffusée en 1988.
 Ford Probe est un modèle d’automobile de la marque Ford.
 Probe est un jeu vidéo sorti en 1967.
 probe est un adjectif qualifiant quelqu'un de bon et d'honnête.